Halbout ist der Familienname folgender Personen:

 Clémence Halbout
 Georges Halbout du Tanney (1895–1986), französischer Bildhauer

Halbout steht für:

 Cesny-Bois-Halbout, eine Ortschaft und ehemalige französische Gemeinde im Département Calvados